Pedro de Portugal (9 de diciembre de 1392-20 de mayo de 1449). Infante de Portugal y I duque de Coímbra, fue hijo de Juan I de Portugal y de la princesa inglesa Felipa de Lancaster —nieta de Eduardo III de Inglaterra, hija de Juan de Gante, duque de Lancaster, y hermana de Enrique IV de Inglaterra)—.

Biografía 
Pedro fue, desde su nacimiento, uno de los hijos favoritos de Juan I, quien le proporcionó una educación esmerada y excepcional, época en que los grandes señores eran poco más que analfabetos. Cercano a su hermanos Eduardo y Juan, Pedro creció en un ambiente tranquilo y libre de intrigas. En 1415, acompañó a su padre a la conquista de Ceuta y fue armado caballero al día siguiente de tomada la plaza. Fue en esas fechas cuando recibió el ducado de Coímbra así como el señorío de Covillana.

A la muerte de su hermano Eduardo I en 1438, ascendió al trono lusitano su sobrino Alfonso V. Menor de edad, el nuevo monarca quedó bajo la regencia de su madre Leonor de Aragón, de acuerdo con los últimos deseos de su padre. Además de mujer, su madre era extranjera por lo que su popularidad era muy baja. El único aliado de la reina era Alfonso, conde de Barcelos e hijo ilegítimo de Juan I. Al año siguiente, las Cortes decidieron reemplazar en la regencia a la reina por Pedro. La política de Pedro se centró en minimizar la supremacía de las grandes casas nobles, reinos dentro del reino, y en concentrar el poder en la persona del rey. El país prosperó bajo su gobierno pero no de una forma pacífica, ya que sus leyes se enfrentaban con las ambiciones de los nobles poderosos.

El conde Alfonso de Barcelos, enemigo personal de Pedro, se convirtió en el tío favorito del rey lo que le permitió aumentar su poder. En 1442, el rey concedió a Alfonso el título de duque de Braganza. Con este título y las tierras que le pertenecían se convirtió en el hombre más poderosos de Portugal y uno de los más ricos de Europa. Para asegurar su posición como regente, Pedro casó en 1445 a su hija, Isabel, con el rey Alfonso V.

Pero el 9 de junio de 1448, al alcanzar el rey su mayoría de edad, Pedro tuvo que entregar todo su poder a Alfonso V. El 15 de septiembre de ese mismo año, Alfonso V anuló todas las leyes y edictos que se habían aprobado durante la regencia. La situación se volvió inestable y, en los años siguientes, Alfonso, con apoyo del duque de Braganza, declaró la guerra a Pedro y derrotó a su ejército en la batalla de Alfarrobeira. El infante Pedro falleció en dicha batalla el 20 de mayo de 1449.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio en 1428 con Isabel de Urgel, hija de Jaime II de Urgel, de quien tuvo tres hijos y cuatro hijas:
 Pedro (1429-1466), 5º Condestable del reino, durante un breve periodo fue aclamado como conde de Barcelona con el nombre de Pedro IV de Barcelona, sucediendo a Enrique IV de Castilla, que renunció por la presión de la nobleza castellana. Todo ello en la época de la Guerra Civil Catalana; 
 Juan (1431-1457), duque de Coímbra, príncipe de Antioquía, casado con Carlota de Lusignan, princesa heredera de Chipre;
 Isabel (1432-1455), casada con su primo el rey Alfonso V de Portugal, fue la madre de Juan II;
 Jaime (1434-1459), cardenal y arzobispo de Lisboa.
 Beatriz (1435-1462), casada con Adolfo de Clèves, señor de Ravenstein;
 Felipa (1437-11 de febrero de 1493), monja en el monasterio de Odivellas.
Catalina (c.1449-1462/1466)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 
 

Nacidos en Lisboa
Infantes de Portugal del siglo XIV
Regentes de Portugal con la casa de Avís
Casa de Avís
Trovadores de Portugal
Músicos de Portugal del siglo XV
Infantes de Portugal del siglo XV (casa de Avís)